USS Samoa — кораблі ВМС США.

 USS Samoa (1917) — пароплав, який використовувався ВМС США протягом 1917-1920 років.
 USS Samoa (CB-6) — важкий крейсер типу «Аляска». Замовлений у 1940 році, але у 1943 році будівництво було скасоване.

Назви військових кораблів США